Voici la liste des planètes mineures numérotées de 65001 à 66000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

65001-65100

65101-65200

65201-65300

65301-65400

65401-65500

65501-65600

65601-65700

65701-65800

65801-65900

65901-66000 

65001-66000